Schrödingers Katze steht für:
 Schrödingers Katze, von Erwin Schrödinger beschriebenes Gedankenexperiment aus der Physik
 Schrödingers Katze (Romantrilogie), Roman-Trilogie von Robert Anton Wilson (1979–1981)
 Codename der Version 19 der Linux-Distribution Fedora, siehe Fedora- und Red-Hat-Versionsnamen
 Sternbild Schrödingers Katze, von der NASA informell so genannte Gammastrahlenquellen-Sternenkonstellation, siehe Sternbild#Trivia

Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze, Fernsehfilm von Oliver Haffner (2021)
 Perry-Rhodan: Der Roman Nr. 3198 der Serie, In Schrödingers Palast von Christian Montillon, siehe Liste der Perry-Rhodan-Heftromane